В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Петра Лангрова і Радка Зрубакова виграли титул, у фіналі перемігши пару Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні 6–0, 6–4.

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (фінал)
 Каті Каверзасіо /  Рейчел Макквіллан (півфінал)

 Іва Бударжова /  Зілке Маєр (півфінал)
 Беттіна Фулько /  Флоренсія Лабат (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open